Dispečer může být:

pracovník na nějakém dispečinku
dopravní dispečer
letecký dispečer
železniční dispečer 
dispečer DOZ

v kultuře
 Dispečer (seriál) – československý televizní seriál z let 1971–1972